Михаэль Раффль (; 1 декабря 1988, Филлах, Австрия) — австрийский хоккеист, нападающий швейцарского клуба «Лозанна» и сборной Австрии.

Карьера

Клубная 
Воспитанник клуба «Филлах» (EC VSV). В возрасте 17 лет дебютировал в чемпионате Австрии 2005/2006 годов, в течение года стал постоянным игроком основы. К 2011 году набрал в 260 играх 146 очков (75 голов и 71 голевая передача), став лучшим игроком в составе команды. В 2011 году перешёл в шведский «Лександ», команду второй лиги Швеции (HockeyAllsvenskan). В сезоне 2012-2013 Раффль стал лидером команды по забитым голам и набранным очкам, а «Лександ» выиграл регулярное первенство лиги и со второго места в переходном турнире (Kvalserien) прошёл в высший дивизион.

31 мая 2013 года подписал 3-летний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».

В августе 2022 года вернулся в Европу, подписав контракт с швейцарским клубом Лозанна.

В сборной 
В сборной сыграл на чемпионате мира в высшем дивизионе впервые в 2009 году, дебютировав в поединке против США. Неоднократно привлекался в юношескую и молодёжную сборную, на чемпионате мира среди молодёжи в 2008 году стал лучшим нападающим турнира, набрав в 5 играх 13 очков.

Титулы 
 Чемпион Австрии: 2006
 Чемпион Австрии среди молодёжи: 2007, 2008
 Чемпион мира в Первом дивизионе: 2008
 Лучший нападающий чемпионата мира Первого дивизиона среди молодёжи (группа A): 2008

Семья 
Сын известного игрока Петера Раффля. Есть старший брат Томас.

Примечания 

Хоккеисты Австрии
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Филлах»
Игроки ХК «Лександ»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Эдирондек Фантомс»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Даллас Старз»
Игроки сборной Австрии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года